Neohouzeaua är ett släkte av gräs. Neohouzeaua ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs
Neohouzeaua

ca:Neohouzeaua